Yanic Wildschut (Amsterdam, 1 november 1991) is een Nederlands voetballer van Surinaamse afkomst die als aanvaller speelt. Hij verruilde eind juli 2022 CSKA Sofia voor Oxford United.

Loopbaan
In de jeugd kwam Wildschut uit voor DWV, FC Volendam, Almere City, RKSV TOB en Ajax.
In 2010 maakte Wildschut de overstap naar FC Zwolle, uitkomend in de Eerste divisie. Hij debuteerde op 23 augustus 2010 in de wedstrijd FC Zwolle - MVV (0-0). Na een jaar verdiende hij een transfer naar VVV-Venlo. In Zwolle speelde hij 33 wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde.

Vanaf 2011 speelde Wildschut voor VVV-Venlo. In zijn eerste seizoen speelde hij 29 wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde. In het seizoen 2012/13 viel hij een beetje weg bij VVV-Venlo. Hij kwam onder Ton Lokhoff vaak bij de wissels te staan en viel zo nu en dan nog in.

Na twee seizoenen bij VVV-Venlo tekende hij op 24 juni 2013 toch nog een contract bij sc Heerenveen. Bij het begin van het seizoen 2012/13 had sc Heerenveen ook al interesse in Wildschut. Ze hadden al meerdere biedingen gedaan, maar deze transfer ketste alsnog af. Op 30 januari 2014 werd Wildschut voor een half seizoen verhuurd aan ADO Den Haag.

Op de laatste dag van de zomerse transfermarkt verhuisde Wildschut naar Middlesbrough. Hij ondertekende een tweejarig contract. Op 1 oktober 2015 werd hij voor drie maanden verhuurd aan Wigan Athletic. In januari 2016 stapte hij definitief over naar Wigan en tekende hij daar een contract voor 3,5 seizoen.

In 2017 kwam hij bij Norwich City. In januari 2018 werd hij verhuurd aan Cardiff City, een half jaar later aan Bolton Wanderers. Hij tekende in juli 2019 een contract tot medio 2021 bij Maccabi Haifa, dat hem transfervrij inlijfde. Via CSKA Sofia keerde hij na drie jaar weer terug in Engeland. Eind juli 2022 tekende hij een tweejarig contract bij Oxford United.

Clubstatistieken

Erelijst
 Wigan Athletic
EFL League One: 2015/16

 Maccabi Haifa
Ligat Ha'Al: 2020/21

Individueel
 PFA Team of the Year: EFL League One 2015/16

Zie ook
 Lijst van spelers van PEC Zwolle
 Lijst van spelers van VVV-Venlo
 Lijst van spelers van sc Heerenveen
 Lijst van spelers van ADO Den Haag
 Lijst van spelers van Middlesbrough FC
 Lijst van spelers van Norwich City FC
 Lijst van spelers van Cardiff City FC

Externe links
 Profiel en statistieken van Yanic Wildschut op vi.nl
 Profiel en statistieken van Yanic Wildschut op transfermarkt.nl

Nederlands voetballer
Surinaams voetballer